Хіт — дуже популярна пісня.
 Хіт-парад — опублікований список найпопулярніших у визначений період медіа-продуктів (музика, книги, кіно).
 Хіт FM «Хіт FM» — найбільша радіомережа України.
 Хіт — термін у комбінаторній хімії .
 Хіт — селище поблизу Вавілона, на місці сучасного Багдада.